Ohrazenice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Ohrazenice (okres Příbram)
 Ohrazenice (okres Semily)